Isabelle  (1169-1205), reine de Jérusalem
 Isabelle  de Villehardouin (1263-1312), princesse d'Achaïe
 Isabelle Ire de Majorque ( 1337-1404), reine de Majorque ;
 Isabelle  (v. 1400-1453), duchesse de Lorraine
 Isabelle  la Catholique (1451-1504), reine de Castille

Isabelle 01